Zündschnüre steht für:

 Zündschnüre (Roman), Roman von Franz Josef Degenhardt (1973)
 Zündschnüre (Film), Film von Reinhard Hauff (1974)

Siehe auch:
 Zündschnur